

Інтернаціональне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Інтернаціональне — село, Меркенський район, Жамбильська область

Інтернаціональне — колишня назва села Довге (Дніпропетровська область, Васильківський район)
 Інтернаціональне — колишня назва села Батюшки (Харківська область, Близнюківський район)